Nichel 
 Nichel – elemento chimico con numero atomico 28
 Nichel – località di Mühlenfließ, comune tedesco del Brandeburgo
 Nichel – pseudonimo di Aldo Nichele, calciatore italiano degli anni venti e trenta.

Pagine correlate 

 Nickel
 Nikel